Leopold Harmer ist der Name folgender Personen:

* Leopold Harmer (Politiker) (1826–1895), österreichischer Unternehmer und Politiker (CSP) 
 Leopold Harmer (Mediziner) (1869–1945), österreichischer Mediziner